W Rumunii
 Luncani – wieś w okręgu Bacău, w gminie Mărgineni
 Luncani – wieś w okręgu Hunedoara, w gminie Boșorod
 Luncani – wieś w okręgu Kluż, w gminie Luna